Три балбеса () — американское комедийно-водевильное трио, активное с 1922 по 1970 годы (за это время в составе побывало шесть актёров-комиков). Также «Три балбеса» может означать:

Фильмы 
  — американский биографический фильм 2000 года.
  — американский комедийный фильм 2012 года.

Игры 
  — аркадная игра 1984 года.
  — видеоигра 1987 года.

См. также 
 Фильмография «Трёх балбесов»
 
 
 

 Балбес
 Балбесы
 The Stooges